Segundo asalto puede referirse a:

 Segundo asalto, una película española de 2005.
 Segundo asalto, un álbum del grupo Def Con Dos, del año 1989.